Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitore Carl-Uwe Steeb che ha battuto in finale Jordi Arrese 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Mark Koevermans (secondo turno)
 Jordi Arrese (finale)
 Fabrice Santoro (secondo turno)

 Renzo Furlan (secondo turno)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Carl-Uwe Steeb (campione)
 Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1991
ATP Tour 1991